Le nom de Porel est attaché à une dynastie d'artistes français :
Paul Porel (1843-1917), de son vrai nom Paul-Desire Parfouru, comédien et directeur de théâtre, époux de la comédienne Réjane
Jacques Porel (1893-1982), écrivain, fils du précédent, 
Jacqueline Porel (1918-2012), comédienne, fille du précédent et épouse des comédiens François Périer et  Gérard Landry
Marc Porel (1949-1983), comédien, fils de la précédente